

Мерівілл — місто, штат Міссурі
 Мерівілл — місто, штат Теннессі
 Мерівілл — селище, штат Іллінойс